Синяково — название населённых пунктов в России:

 Синяково — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Синяково — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Синяково — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Синяково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Синяково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Синяково — деревня в Краснослободском районе Мордовии.

См. также 
 Синяков